Världsmästerskapet i handboll för herrar 2021 spelades i Egypten från den 13 till 31 januari 2021.

Det här var första gången som 32 lag deltog istället för 24 lag. Kap Verde, Kongo-Kinshasa och Uruguay deltog i mästerskapet för första gången.

Före turneringsstarten drog sig Tjeckien och USA ur på grund av covid-19 och ersattes av Nordmakedonien och Schweiz.

Kap Verde tvingades den 18 januari dra sig ur turneringen efter endast en spelad match, då flera spelare i laget testats positivt för covid-19. Kap Verdes resterande matcher i gruppspelet, och tilltänkta matcher i slutspelet, tillskrevs därmed som förluster med 0–10 enligt IHF:s regler.

På grund av coronaviruspandemin spelades mästerskapet utan publik.

Sverige spelade VM-final för första gången sedan 2001, men förlorade med 26–24 mot regerande mästarna Danmark som därmed vann sitt andra raka mästerskap.

Arenor 
Mästerskapet spelades på fyra olika arenor i Egypten.

Kvalificerade nationer

Inledande omgång 

Det inledande gruppspelet avgjordes 13 till 19 januari.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Placeringsmatcher

Grupp I

Grupp II

Match om 31:a plats

Match om 29:e plats

Match om 27:e plats

Match om 25:e plats

Huvudrunda 

Lagen som gick vidare till huvudrundan tog med sig poängen och målskillnaden från de inbördes mötena i gruppspelet.

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Utmärkelser 
All Star-laget och MVP presenterades 31 januari 2021.

Mest värdefulla spelare

All-Star Team

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 IHF:s webbsida

2021
2021 i Egypten
Handbollssäsongen 2020/2021
Internationella handbollstävlingar i Egypten